Esistono due comuni francesi con questo nome

 Neuvillette – Aisne
 Neuvillette – Somme